Diniiar Rinatovitch Bilialetdinov - em russo: Динияр Ринатович Билялетдинов - (Moscou, 27 de fevereiro de 1985) é um futebolista russo que atua como meia. Atualmente, joga pelo Spartak Moscou.

Títulos 
 Lokomotiv Moscou
 Campeonato Russo: 2004
 Supercopa da Rússia: 2005
 Copa da Rússia: 2006–07

Ligações externas 
 Perfil em soccerway.com

Futebolistas da Rússia
Tártaros
Futebolistas do Lokomotiv Moscou
Futebolistas do Everton F.C.
Futebolistas do Spartak Moscovo